In deze lijst van beschermd erfgoed in de gemeente Waldbredimus zijn alle geclassificeerde nationale monumenten van de Luxemburgse gemeente Waldbredimus opgenomen.

Monumenten per plaats

Trintange 

|}

Waldbredimus 

|}

Bron
 Liste des immeubles et objets classés monuments nationaux ou inscrits à l'inventaire supplémentaire

Waldbredimus
Waldbredimus